

Patronyme

 François Joseph Peterinck (1719-1799), céramiste français, conseiller général de Tournai, arrière-arrière-grand-père de Louise de Bettignies,
 Paul Louis Joseph Peterinck (1754-1801), général de brigade français.